Lasocice peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Lasocice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Lasocice, un village de la voïvodie d'Opole.